Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2002 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Goran Ivanišević. Das Finale bestritten Lleyton Hewitt und David Nalbandian, welches Hewitt in drei Sätzen gewann. Dies war sein erster Triumph bei den Wimbledon Championships und sein zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2002